Ризерфернергруппе (, ) — горная цепь в системе Центральных Восточных Альп, одна из горных гряд, формирующих горный массив Высокий Тауэрн. Проходит через австрийскую землю Тироль и итальянскую провинцию Южный Тироль области Трентино-Альто-Адидже.

Описание 

Хребет Ризерфернергруппе формирует самую юго-западную часть Высокого Тауэрна, его предгорья простираются к юго-западу до Брунико в долине Пустерталь. Название происходит от названия ледника Ризерфернер, расположенного на северном фланге между самой высокой вершины хребта Хохгалль (3436 м) и Шнеебигер-Нок (3358 м). Основная часть гряды расположена в Южном Тироле, где большая часть находится в охраняемом природном парке Ризерфернер-Арн.

Хотя горная цепь Ризерфернергруппе относительно небольшая по сравнению с другими альпийскими массивами, она популярна среди альпинистов и путешественников благодаря живописных видам и крутым частично ледниковым вершинам.

Вершины 

В Ризерфернергруппе насчитывается около 30 вершин высотой более 3 тыс. м. Самые известные и самые важные вершины:
 Хохгалль (3436 м)
 Шнеебигер Нок (3 358 м)
 Вильдгалль (3273 м)
 Магерштайн (3273 м)
 Ленкштайн (3237 м)
 Гроссе Виндшар (Ланебахшпитце) (3 041 м), самый западный трёхтысячник
 Драйекшпитце (3041 м), самый северный трёхтысячник.

Прочие вершины:
 Альмерхорн (2986 м), самая восточная вершина.

Литература 
 Werner Beikircher: Rieserfernergruppe (Alpenvereinsführer) Bergverlag Rother, 1983. ISBN 3-7633-1227-7

Примечания

Ссылки 
 Природный парк Ризерфернер-Арн

Высокий Тауэрн
Горные хребты Австрии
Горные хребты Италии